Арага́ц ():

 Арагац — горный массив на западе Армении, высота 4094 метра, четвёртый по высоте на Армянском нагорье и самый высокий в современной Армении.
 Арага́ц () — армянский топоним. Название нескольких сёл:
Арагац — село в Арагацотнской области Армении, недалеко от города Апаран.
 Арагац — село в Арагацотнской области, недалеко от города Аштарак.
 Арагац — село в Армавирской области Армении.
 Арагацаван — село в Арагацотнской области Армении, недалеко от города Талин. В 1950—2008 годах носило название Арагац.
 Арагац — станция Южно-Кавказской железной дороги на линии Тбилиси — Ереван.
 «Арагац» — советская электронная вычислительная машина на базе электровакуумных ламп.
 «Арагац» — марка холодильников, выпускавшихся в Советском Союзе.
  «Арагац» — название футбольного клуба «Мика» из Аштарака в 1996—1997 годах.
  «Арагац» — название футбольного клуба «Ширак-2» из Гюмри в 1973—1997 и 2001—2002 годах.
  — футбольный клуб из Аштарака, основанный в 2019 году.